Millard peut faire référence à :

Prénom 
 Millard Fillmore (1800-1874), treizième président des États-Unis d'Amérique
 Millard Mitchell (1903-1953), acteur  américain
 Millard Kaufman (1917-2009), scénariste et écrivain américain

Patronyme 

 
 Éric Millard, juriste et universitaire français ;
 Jean Millard (1802-1884), homme politique français ;
 Joël Millard, (1946-) coureur cycliste français ;
 Joseph Millard (1908-1989), écrivain américain, auteur de nombreuses novélisations
 Keith Millard (1962-), joueur américain de football américain ;
 Lucy Millard (1983-), joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Muriel Millard (1924-), chanteuse, comédienne ;
 Oscar Millard (1908-1990), scénariste britannique ;
 Peter Millard (mort en 2006), un des créateurs du protocole Jabber/XMPP ;
 Russ Millard (1973-), joueur américain de basket-ball.

Cuisine 
 un milliard (parfois orthographié millard) est un clafoutis aux cerises. Le nom français de milliard est plus couramment utilisé en Auvergne que dans les autres régions françaises.

Toponyme 

 le comté de Millard aux États-Unis.
 Millard, un village du comté d'Adair, dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Patronyme français
Homonymie de prénom